

Cinema 

 She Never Knew – cortometraggio muto del 1912 diretto e interpretato da Charles Kent.
 She Never Knew – cortometraggio muto del 1913 diretto da Herbert Brenon
 She Never Knew – cortometraggio muto del 1915 diretto da Tom Ricketts